Powellton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powellton (Illinois)
 Powellton (Kalifornien)
 Powellton (Virginia)
 Powellton (West Virginia)